О’Куинн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 О’Куинн, Кайл (род. 1990) — американский баскетболист.
 О’Куинн, Терри (род. 1952) — американский актёр.